Друга савезна лига Југославије у фудбалу је био други степен лигашких фудбалских такмичења у СФР Југославији. Виши ранг је била Прва савезна лига.

Формат такмичења 
Током година лига је мењала свој облик и број клубова. 
1946/47. - Републичке лиге 
1947/48. - 1951. Јединствена лига 
1952. - Републичке лиге 
1952/53. - Међурепубличке лиге
1953/54. - 1954/55. - Јединствена лига 
1955/56. - 1957/58. - 4 зоне (укупно 5 група) 
1958/59. - 1967/68. - 2 групе (Исток и Запад) 
1968/69. - 1972/73. - 4 групе (Исток, Запад, Север, Југ) 
1973/74. - 1987/88. - 2 групе (Исток и Запад) 
1988/89. - 1990/91. - Јединствена лига

Резултати по сезонама

Вечна табела клубова Друге савезне лиге Југославије 
Првих 40 клубова на вечној табели Друге савезне лиге СФРЈ, ако желите да видите клубове који су рангирани ниже погледајте овде: 

Реп. = Из које је тренутно државе; ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика 

* Означава клубове који су одиграли најмање једну сезону у Првој лиги Југославије (пре 1992).
 У загради су стара имена тих клубова

Напомене

Види још 
 Првенство Југославије у фудбалу

Д
Д